Martínez Zuviría puede hacer referencia a:

Gustavo Adolfo Martínez Zuviría (1883-1962), escritor y político argentino, más conocido como Hugo Wast.    
Gustavo Martínez Zuviría (1915-1991), militar argentino, hijo de Hugo Wast.
Jorge Martínez Zuviría (1920-2001), militar argentino, hijo de Hugo Wast.